Gumbach kann stehen für:

 Gumbach (Viechtach), Einöde der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Gumbach (Schwarzer Regen), rechter Zufluss des Schwarzen Regen bei Rittmannsberg, Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern